Glyndŵr peut désigner :
 le soulèvement de Glyndŵr, une révolte des Gallois contre le royaume d’Angleterre entre 1400 et 1415 ;
 Owain ap Gruffydd (né vers 1359 et mort vers 1415), ultime prince de Galles à la tête de ce soulèvement ;
 l’, une université située à Wrexham ;
 le district de Glyndŵr, un ancien district administratif du comté de la Clwyd, en vigueur entre 1974 et 1996.